Люне́т ( — «маленький місяць», «місяченько») — термін, що має такі значення:
 Люнет — польова фортифікаційна споруда.
 Люнет — кругле або напівкругле обрамлене поле стіни, яке розташоване над дверима або вікнами.
 Люнет — пристрій, що кріпиться до верстата (переважно токарної групи) для підтримання довгої заготовки.
 Люнет — поворотне кільце на циферблаті деяких наручних годинників
 Люнет — тримач стекол-світлофільтрів на семафорах